Ayar est un nom propre, notamment turc, qui peut faire référence à :

Prénom 
Ayar est un prénom notamment porté par :
  (1975-), artiste multi-facettes argentin ;
 Ayar Manco ou Manco Cápac (mort vers 1230), premier empereur du peuple Inca à Cuzco, selon certains chroniqueurs.

Patronyme 

  (1957-), homme politique turc ;
  (1995-), nageur turc ;
 , journaliste et écrivaine turque ;
  (1971-), président turc de l'équipe de basket de Trabzonspor ;
  (1987-), footballeur turc.

Voir aussi 
 , patronyme turc formé de ayar et du suffixe à valeur patronymique , « fils de », accusatif du mot oğul qui signifie « fils ». Ayaroğlu signifie donc « fils d'Ayar ».

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc